Ženská čtyřhra Moscow River Cup 2018 probíhala ve druhé polovině července 2018. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o premiérový ročník ruské akce konané v Národním tenisovém centru Juana Antonia Samaranche.

Vítězem se stal ruský nenasazený pár Anastasija Potapovová a Věra Zvonarevová, který ve finále za 59 minut zdolal ruskou-kazašskou dvojici Alexandru Panovovou s Galinou Voskobojevovou po hladkém dvousetovém průběhu 6–0 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Potapovová vybojovala první deblový titul na okruhu WTA Tour a posunula se na nové žebříčkové maximum, když po dohrání figurovala na 154. místě čtyřhry. Pro bývalou světovou devítku Zvonarevovou to bylo osmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Xenia Knollová /  Johanna Larssonová (semifinále)
  Veronika Kuděrmetovová /  Lidzija Marozavová (1. kolo)
  Monique Adamczaková /  Jessica Mooreová (1. kolo)
  Natela Dzalamidzeová /  Anastasia Rodionovová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Moscow River Cup
WTA Tour 2018